Miejscowości o tej nazwie:
 Fuentes – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Fuentes – meksykański pisarz, eseista, dramaturg i publicysta,
 Daisy Fuentes – amerykańska modelka i aktorka
 Juan Fuentes – hiszpański piłkarz
 Gregorio Fuentes – kubański rybak
 Luisa Fuentes – peruwiańska siatkarka
 Lupe Fuentes – kolumbijska producentka muzyki house, piosenkarka, DJ, tancerka i aktorka filmów pornograficznych